Příjmení Doubrava nosí více různých osobností:

 Dominik Josef Doubrava (1945–2019) – český římskokatolický duchovní a spisovatel
 František Důbrava (1855–1926) – český katolický politik, poslanec Moravského zemského sněmu
 Jaroslav Doubrava (rozcestník) – více osob
 Josef Doubrava (1852–1921) – český duchovní a katolický biskup
 Michaela Doubravová (* 1991) – česká herečka
 Štěpán Doubrava (1857–1897) – český elektroinženýr, podnikatel a pedagog
 Vilém Doubrava (1864–1935) – český hudební skladatel, pedagog a překladatel
 Vlastimil Doubrava (* 1945) – český politik, v 90. letech poslanec ČNR a PSP za ČSSD a ODS

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení